Kohlhaas ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Kohlhaas (1829–1907), deutscher Politiker, MdL Württemberg
 Daniel Kohlhaas (* 1979), deutscher Thrillerautor
 Ekkehard Kohlhaas (1944–2017), deutscher Anwalt
 Emmanuela Kohlhaas (* 1961), deutsche Benediktinerin
 Etta Federn-Kohlhaas (1883–1951), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Heinz Kohlhaas (1912–1993), deutscher Boxer
 Johann Jakob Kohlhaas (1747–1811), deutscher Arzt und Botaniker
 Johannes Kohlhaas der Ältere (1691–1757), deutscher Orgelbauer
 Karsten Kohlhaas (* 1970), deutscher Handballspieler
 Max Kohlhaas (1909–1985), deutscher Anwalt
 Wilhelm Kohlhaas (1899–1995), deutscher Historiker und Buchautor

Siehe auch:

 Michael Kohlhaas (Begriffsklärung)
 Rem Koolhaas (* 1944), niederländischer Architekt
 Wolfgang Kohlhaase (1931–2022), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller
 Kohlhase